RMB est une abréviation qui peut faire référence à :

 Yuan, monnaie chinoise aussi appelée renminbi () ;
 RMB, groupe allemand de rave.

RMB est un sigle qui peut faire référence à :
 Real Madrid Baloncesto, club espagnol de basket-ball ;
 Régie Média Belge, société belge, filiale de la RTBF ;
 Rødovre Mighty Bulls, club danois de hockey sur glace ;
 , le bouton droit sur une souris d'ordinateur ;
 Registre Mondial des Barrages maintenu par la CIGB ou Commission internationale des grands barrages.